Демченко — українське прізвище. Відомі носії:
 Демченко Альберт Михайлович (* 1971)  — радянський та російський саночник.
 Демченко Анатолій Миколайович (1947—2012) — український художник.
 Демченко Андрій Анатолійович ( 1976) — український футболіст, півзахисник.
 Демченко Валерій Федорович (1940) — український сатирик, гуморист, публіцист.
 Демченко Василь Григорович (1831—1914) — правознавець часів Російської імперії, професор, доктор юридичних наук.
 Демченко Василь Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Демченко Віталій Павлович (* 1946) — український бандурист
 Демченко Віталій Григорович (* 1937) — український поет
 Демченко Всеволод Якович (1875—1933) — інженер, київський підприємець, депутат IV Державної думи Російської імперії (російський «прогресивний націоналіст»).
 Демченко Вячеслав Вадимович — бригадний генерал ДПСУ, кавалер Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Демченко Галина Олексіївна (1922—1986) — український дитячий письменник, поетеса, прозаїк.
 Демченко Георгій Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Демченко Єгор Васильович (* 1997) — український футболіст.
 Демченко Людмила Ярославівна (* 1957) — архівістка, заслужена працівниця культури України,
 Демченко Марія Софронівна (1912—1995) — ініціатор масового руху колгоспників за високі врожаї цукрових буряків (п'ятисотенниця).
 Демченко Микола (1870—1920?) — слобідський співець
 Демченко Олег Михайлович ( 1962) — генерал-майор міліції.
 Демченко Олександр Іванович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демченко Олександр Петрович (* 1944) — український біохімік, доктор біологічних наук
 Демченко Петро Костянтинович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Демченко Петро Трохимович — Герой Соціалістичної Праці.
 Демченко Пилип Трохимович — Герой Радянського Союзу.
 Демченко Руслан Михайлович ( 1965) — український дипломат, радник Президента України.
 Демченко Сергій Вікторович — капітан Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Демченко Сергій Михайлович (* 1974) — білоруський борець вільного стилю.
 Демченко Сергій Олексійович ( 1976) — український адвокат, підприємець, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Демченко Сергій Федорович (* 1943) — колишній голова Вищого господарського суду України.
 Демченко Тетяна Василівна (* 1958) — колишній голова Миколаївської обласної ради.
 Демченко Трохим Назарович (1912—1985) — український майстер художньої кераміки.
 Демченко Федір Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Демченко Ярослав Миколайович ( 2001) — український легкоатлет, чемпіон України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко